Фут:

 Фут — единица измерения расстояния.

Персоналии 
 Фут, сын Хама — библейский персонаж.

Фамилия 
 Фут, Адам (род. 1971) — канадский хоккеист, закончивший профессиональную карьеру, отец Кэла и Нолана Фута.
 Фут, Александр Алан (1905—1957) — двойной агент, член разведывательный сети Красная капелла, сотрудник британской разведки MI6.
 Фут, Артур (1853—1937) — американский композитор, участник Бостонской шестёрки.
 Фут, Джорджия Мей (род. 1991) — британская актриса, танцовщица и модель.
 Фут, Джуди (род. 1952) — политический и государственный деятель Канады.
 Фут, Кэл (род. 1998) — канадский хоккеист, сын Адама Фута и брат Нолана Фута.
 Фут, Майкл (1913—2010) — политик-лейборист, лидер Лейбористской партии Великобритании (1980—1983).
 Фут, Мэри (1847—1938) — американская писательница.
 Фут, Мэри (1872—1968) — американская художница.
 Фут, Маргарет (1880—1963) — американская художница, сестра художницы Мэри Фут.
  (род. 2000) — канадский хоккеист, сын Адама Фута и брат Кэла Фута.
 Фут, Хортон (1916—2009) — американский драматург и сценарист.
 Фут, Эндрю (1806—1863) — американский военно-морской офицер, участник Гражданской войны в США.
 Фут, Филиппа (1920—2010) — английский философ, работавшая преимущественно в области этики.

См. также 
 Футу